Världscupen i alpin skidåkning 2012/2013 var den 47:e upplagan av världscupen, och inleddes den 27–28 oktober 2012 i Sölden, Österrike och avslutades den 13–17 mars 2013 i Lenzerheide, Schweiz.

Denna säsong innehöll två stycken ”showtävlingar”: den 1 januari i München och den 29 januari i Moskva. Showtävlingarna tävlades i storstäder, oftast på kvällen, och var en riktig publikfest. Man tävlade i parallellslalom, herrarna för sig och damerna för sig. Säsongens stora höjdpunkt var VM i Schladming den 5–17 februari.

Regerande världscupsegrare från förra säsongen var Lindsey Vonn, USA och Marcel Hirscher, Österrike. Denna säsong vanns av Tina Maze, Slovenien, på damsidan med smått otroliga 2414 poäng, och så mycket har ingen annan fått. På herrsidan vann Marcel Hirscher, Österrike, med 1535 poäng.

Resultat

Beskrivning

Herrar 

(1) = Storslalomen och slalomen byter tävlingsdag med varandra p.g.a. svåra väderförhållanden.

Damer

Lagtävling

Världscupställningar

Herrar - slutställning

Totala världscupen 
 Efter 36 av 36 tävlingar (varav två inställda)

Störtlopp 
 Efter 9 av 9 tävlingar (varav en inställd)

Super-G 
 Efter 6 av 6 tävlingar (varav en inställd)

Storslalom 
Efter 8 av 8 tävlingar

Slalom 
 Efter 11 av 11 tävlingar (inkl. 2 parallellslalomtävlingar)

Superkombination 
 Efter 2 av 2 tävlingar (inkl. 1 kombinationstävling)

City Event-cup 
 Efter 2 av 2 tävlingar
 Parallellslalom

 Damer - slutställning 

 Totala världscupen 
 Efter 37 av 37 tävlingar Störtlopp 
 Efter 8 av 8 tävlingar Super-G 
 Efter 7 av 7 tävlingar Storslalom Efter 9 av 9 tävlingar Slalom 
 Efter 11 av 11 tävlingar - (inkl. 2 parallellslalomtävlingar) Superkombination 
 Efter 2 av 2 tävlingar City Event-cup 
 Efter 2 av 2 tävlingar Parallellslalom

Nationscupen - slutställning

Totalt 

(73 av 73).

Herrar 

(36 av 36).

Damer 

(37 av 37)

Källor

Externa länkar

Alpina skidsportsäsongen 2012/2013
Alpin skidåkning
2012/2013